Палфри () — английская фамилия. Восходит к англосаксонскому периоду в истории Англии, когда слово palfrey (от старофранц. palefrei) означало дамскую верховую лошадь и, по ассоциации, человека, который за ней ухаживал и седлал. Впервые имя официально зафиксировано в XII—XIII веках; некий Ральф Палфри фигурирует в финансовых документах Дарема за 1183 год, а Гилберт Палфри — в переписи населения Норфолка за 1273 год; в варианте Palefrei имя зафиксировано в финансовых документах Гэмпшира за 1148 год.

Известные носители 
 Палфри, Джон Горем (1796—1881) — американский священник и политик, конгрессмен.
  — австралийский и британский филолог-шекспировед.
 Палфри, Сара (1912—1996) — американская теннисистка, член Международного зала теннисной славы.
  (1804—1879) — американский политик, 6-й мэр Сан-Франциско.
 Палфри, Томас (род. 1953) — американский экономист.
 Палфри, Уильям (1741–1780) – американский участник войны за независимость.

Примечания